El término Villeneuve puede referirse a:

Lugares 
 Villeneuve, comuna suiza del cantón de Friburgo.
 Villeneuve, comuna suiza del cantón de Vaud.
 Villeneuve, en Ain (Francia).
 Villeneuve, en Alpes de Alta Provenza (Francia).
 Villeneuve, en Ariège (Francia).
 Villeneuve, en Aveyron (Francia).
 Villeneuve, en Gironda (Francia).
 Villeneuve, en Puy-de-Dôme (Francia).
 Villeneuve, en Valle de Aosta (Italia).

Personas 
 Gilles Villeneuve, piloto de Fórmula 1
 Jacques "Jacquo" Villeneuve, piloto de automovilismo, hermano de Gilles Villeneuve.
 Jacques Villeneuve, piloto de Fórmula 1, hijo de Gilles Villeneuve.
 Jérôme Pétion de Villeneuve, revolucionario francés.
 Pierre Charles Silvestre de Villeneuve, almirante francés.